Rolleston on Dove, village d'Angleterre.
 En Nouvelle-Zélande :
 Rolleston, ville du district de Selwyn, dans l'Île du Sud
 Le mont Rolleston, montagne de l'Île du Sud.
 La rivière Rolleston, cours d'eau de l'Île du Sud.